Li Po (1970), kínai sportlövő
 Li Po, Li Paj régies névváltozata